Deux bâtiments sont nommés immeuble La Nationale :
 Immeuble La Nationale, à Fort-de-France, en Martinique
 Immeuble La Nationale, à Tunis